Kunpengopterus — рід птерозаврів родини Wukongopteridae, що існував у пізній юрі (154 млн років тому).

Історія відкриття 
Викопні рештки птерозавра знайдені у відкладеннях формації Тяоцзішань у повіті Цзяньчан на заході провінції Ляонін у Китаї. Було виявлено майже повний скелет з повним черепом і нижньою щелепою. Крім кісток, також збереглися деякі м'які частини та залишки риби. На основі решток у 2010 році китайські науковці описали новий рід та вид Kunpengopterus sinensis. Родова назва Kunpengopterus посилається на китайську міфологію: Кунь — велика риба чи кит, що може перетворитися на Пена, гігантського барвистого птаха, що міфологічно пояснює північне сяйво. У 2017 році було передано та описано додатковий зразок IVPP V 23674. Складався з скелета з черепом. На основі цієї знахідки у 2021 році описано другий вид Kunpengopterus antipollicatus.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує еволюційні зв'язки роду:

Примітки 

Птерозаври
Плазуни юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2010